

Anno 
 248 o 248 a.C.

Codici 
 248 (astronomia)  – Codice che designa il satellite artificiale Hipparcos

Matematica 
 248 – numero